Nagy Olivér (1871–1945) Eöttevényi Nagy Olivér ügyvéd
 Nagy Olivér (1912-2000) magyar karmester
 Nagy Olivér (1989) magyar labdarúgó